Het PBA-seizoen 2000 was het 26e seizoen van de Filipijnse professionele basketbalcompetitie PBA. Het seizoen duurde van 20 februari tot en met 20 december 2000 en bestond uit drie afzonderlijke kampioenschappen. De All-Filipino Cup werd gewonnen door de Alaska Milkmen, de Commissioner's Cup en de Governors Cup door de San Miguel Beermen. 

De PBA Draft vond plaats op 9 januari 2000. Paolo Mendoza werd als eerste gekozen door Sta. Lucia Realtors.

All-Filipino Cup 
De wedstrijden om de All-Filipino Cup vonden plaats van 19 februari tot en met 19 juni 2000. In de finale werden de Purefoods TJ Hotdogs met 4-1 verslagen door de Alaska Milkmen. Kenneth Duremdes van Alaska werd tot beste speler van de competitie en de meest waardevolle speler (MVP) van de finalewedstrijden uitgeroepen.

Elimininatieronden

Playoffs

Finale

Commissioner's Cup 
De wedstrijden om de Commissioner's Cup vonden plaats van 23 juni tot en met 15 september 2000. In de finale werden de Sta. Lucia Realtors met 4- verslagen door de San Miguel Beermen.

Eliminatieronden

Playoffs

Finale

Governors Cup 
De wedstrijden om de Governors Cup vonden plaats van 30 september tot en met 20 december 2000. In de finale werden de Purefoods TJ Hotdogs met 4-1 verslagen door de San Miguel Beermen.

Elimininatieronden

Play-offs

Finale

Individuele prijzen

Uitverkiezing beste teams 

Philippine Basketball Association
Basketbal in 2000